Traugraben ist ein Gewässername:

 Traugraben (Main), linker Zufluss des Mains bei Marktsteft, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Traugraben (Seebach), rechter Zufluss des Seegrabens, linker Zufluss der Altmühl bei Poppenbach, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:

 Traubach